

Geografia
 Couto de Magalhães – comune del Brasile nello Stato del Tocantins
 Couto de Magalhães de Minas – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais

Persone
 Carla Couto – ex calciatrice portoghese
 Carlos Couto – ex schermidore brasiliano
 Danny Couto – batterista statunitense
 Emanuel Couto – ex tennista portoghese
 Fernando Couto – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Garrett Don Couto, noto come 'Bruce Venture – attore pornografico statunitense
 João Filipe Couto Patrão, noto come João Patrão – calciatore portoghese
 Jorge Couto – ex calciatore portoghese
 Luiz Henrique Silveira Couto, noto come Bagé – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Kurt Couto – ostacolista mozambicano
 Manuel António Couto Guimarães, noto come Nelo – ex calciatore portoghese
 Marcello Couto de Farias, noto come Marcello Antony – attore brasiliano
 Mia Couto – scrittore e biologo mozambicano
 Nélson Couto e Silva Marques Lisboa – ex cestista brasiliano
 Sebastião de Freitas Couto Júnior, noto come Sebá – calciatore brasiliano
 Ricardo Couto Pinto – calciatore lussemburghese
 Rui Pedro Couto Ramalho, noto come Rui Pedro – calciatore portoghese

Pagine correlate
 Do Couto